Бу́дни (форма ед. ч. — бýдний день или (устар. и прост.) бýдень) — рабочие дни в календаре, противоположность праздникам и выходным дням.

В культуре 
  — советский фильм 1940 года.
 Будни уголовного розыска — советский фильм 1973 года.

См. также

Примечания